In 1920/21 werd het vijftiende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. De vele regionale competities die tot vorig jaar gespeeld werden, werden vervangen door twee reeksen telkens tien clubs.

Fusieclub Hamburger SV werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van Duisburger SpV.

Reguliere competitie

Nordkreis

Südkreis

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1920/21